James Bell (1891-1973), attore statunitense
 James Tahj Mainor-Bell (n. 1992), cestista statunitense
 James Bell, aracnologo inglese, pubblicazioni al suo attivo dal 1997
 James Bell (1993-), calciatore sudafricano